Ю́рий Анто́нов: Антонов, Юрий Александрович (род. 1949) — российский дипломат.
 Антонов, Юрий Михайлович (род. 1945) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр.
 Антонов, Юрий Степанович (1937—2010) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Юрий Яковлевич (род. 1940) — советский и российский машиностроитель, народный депутат РФ.

 Антонов, Юрий (род. 1981) — боснийский фигурист, выступающий в танцах на льду.